Karlebach ist ein geographischer Name:

 Karlebach (Altertheim), Aussiedlerhof auf der Gemarkung Unteraltertheim der Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern

 Karlebach (Appelbach), linker Zufluss des Appelbachs oder der Appel in Badenheim, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Karlebach (Welzbach), rechter Zufluss des zuvor noch Altbach genannten Welzbachs (zur Tauber) an der Gemeindegrenze von Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern zu Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Carlebach, dort speziell die jüdischen Namensträger
 Karlsbach